Перші сіяні сестри Катарина Малеєва і Мануела Малєєва виграли титул, у фіналі перемігши третю сіяну пару Пенні Барг і Пола Сміт з рахунком 3–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1985